Schwarzer Reiter steht für
 Schwarzer Reiter (Getränk)
 Deutsche Reiter#Schwarze Reiter

Siehe auch:
 Der schwarze Reiter
 Schwarzreiter